Il tabellone singolare del Martinique Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Guillaume Raoux. In finale ha sconfitto Robbie Weiss con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Jens Wöhrmann (secondo turno)
  Marc Rosset (primo turno)
  Veli Paloheimo (secondo turno)
  Lars-Anders Wahlgren (primo turno)

  Gilad Bloom (primo turno)
  Nicolás Pereira (primo turno)
  Bruno Orešar (semifinali)
  Tom Nijssen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Martinique Challenger 1990